Repetti ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Repetti (1776–1852), italienischer Geograph
 William C. Repetti (1884–1966), amerikanischer Geophysiker